Егорьевка — название населённых пунктов в России:
 Егорьевка — село в Благовещенском районе Амурской области.
 Егорьевка — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Егорьевка — деревня в Касторенском районе Курской области.
 Егорьевка — деревня в Кормиловском районе Омской области.
 Егорьевка — село в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Егорьевка — село в Курманаевском районе Оренбургской области.
 Егорьевка — село в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Егорьевка — хутор в Тюльганском районе Оренбургской области.
 Егорьевка — деревня в Должанском районе Орловской области.
 Егорьевка — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Егорьевка — село в Турковском районе Саратовской области.
 Егорьевка — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.

См. также 
 Егоровка